Scheidegraben ist ein Gewässername:

 Scheidegraben (Auter), linker Zufluss der Auter bei Heitlingen, Stadt Garbsen, Region Hannover, Niedersachsen
 Scheidegraben (Brebowbach) – zwei Zuflüsse des Brebowbachs nahe Buddenhagen, Stadt Wolgast, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern; flussabwärts:
 Großer Scheidegraben, rechter Zufluss
 Kleiner Scheidegraben, linker Zufluss
 Scheidegraben (Floßbach), linker Zufluss des Floßbachs (zur Isenach) bei Dannstadt, Ortsgemeinde Dannstadt-Schauernheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Scheidegraben (Hensbach), linker Zufluss des Hensbachs nach Gailbach, kreisfreie Stadt Aschaffenburg, Bayern
 Scheidegraben (Hamm am Rhein) oder Rheinlöcher, linker Altarmrest des Oberrheins bei Hamm am Rhein, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Scheidegraben (Sandrach), linker Zufluss der dort noch (Donaumoos-)Ach genannten Sandrach bei Königsmoos, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Rabeler Scheidegraben, nördlicher Zufluss der Schlei zwischen Kappel und Rabel, beide im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Scheidebach
 Scheidgraben